

Patronymes 

 Deborah Gambetta (1970-), écrivain italien ;
 Léon Gambetta (1838-1882), homme politique français ;
 François Léon Jouinot-Gambetta (1870-1923), militaire français ;
 Gérald Gambetta (1984-), joueur de rugby à XV ;
 Sara Gambetta (1993-), athlète allemande ;
 Schubert Gambetta (1920-1991), footballeur uruguayen.

Bateaux 
 Léon Gambetta, croiseur cuirassé français mis en service en 1901 et coulé en 1915.
 Classe Léon Gambetta, classe de croiseurs cuirassés français composée de trois navires.

Toponyme 
 Gambetta, un quartier à Oran (Algérie).
 Gambetta, ancien nom de la commune de Taoura (Algérie)

Odonymes 
 Allée Léon-Gambetta, Paris ;
  ;
  ;
 Cours Gambetta, à Lyon ;
 Esplanade Gambetta, ancien nom de l'avenue Mohammed-V à Tunis.
 Passage Gambetta, à Paris ;
  ;
 .

Transports 
 Gambetta, une station de tramway bordelais, sur la ligne B.
 Gambetta, une station de métro parisien, sur les lignes 3 et 3 bis.
 Gambetta, une station de métro lillois, sur la ligne 1.
 Ivry-Gambetta un projet de station de métro parisien, sur la ligne 10.
 Saxe-Gambetta, une station de métro lyonnais, sur les lignes B et D.

Autres  
 Maison de Gambetta, dernière maison de l'homme politique à Sèvres.
 Monument à Léon Gambetta (Paris)
 Tour Gambetta, une tour du quartier de La Défense. 
 Plusieurs .
 Le Gambetta (ou sirop Gambetta), sirop d’origine provençale, composé d’extraits de fruits et de plantes ainsi que de caramel.

Patronyme italien